Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów na Żużlu 2015 – cykl turniejów żużlowych, mających wyłonić najlepszych żużlowców do lat 21 na świecie w sezonie 2015. Złoty medal zdobył Polak Bartosz Zmarzlik.

Medalistów wyłoniono na podstawie sumy punktów zdobytych w trzech turniejach finałowych, rozegranych w Lonigo, Lublinie i Pardubicach.

W każdym turnieju finałowym uczestniczyło 14 zawodników, którzy zakwalifikowali się fazy finałowej, oraz po 2 zawodników z tzw. „dzikimi kartami”.

Uczestnicy 
 Stali uczestnicy
  (5) – Mikkel Bech, Emil Grøndal, Nikolaj Busk Jakobsen, Mikkel Michelsen, Anders Thomsen
  (2) – Max Fricke, Brady Kurtz
  (2) – Paweł Przedpełski, Bartosz Zmarzlik
  (1) – Andžejs Ļebedevs
  (1) – Wiktor Kułakow
  (1) – Victor Palovaara
  (1) – Aleksandr Łoktajew
  (1) – Stefan Nielsen

Wyniki

Pierwszy finał – Lonigo 
 Lonigo, 11 lipca 2015
 Dzikie karty: Michele Paco Castagna i Nicolas Vicentin

Drugi finał – Lublin 
 Lublin, 15 sierpnia 2016
 Dzikie karty: Maksym Drabik i Michael Haertel

Trzeci finał – Pardubice 
 Pardubice, 19 września 2015
 Dzikie karty: Eduard Krčmář i Zdeněk Holub

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2015
2015 w sporcie żużlowym